Pikikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikikari (ö, lat 61,42, long 21,35), Satakunta, Björneborg, 
 Pikikari (ö, lat 61,63, long 21,44), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar